Raymond Bartlett Stevens (1874-1942), Amerikaans politicus, afgevaardigde voor New Hampshire
 Edmund Ray Stevens (1869-1930), Amerikaans politicus in Wisconsin en opperrechter van het Wisconsin Supreme Court
 Ray Stevens, pseudoniem van Henri Vernes (1918), Franstalig Belgisch schrijver
 Ray Stevens (worstelaar) (1935-1996), Amerikaans worstelaar
 Ray Stevens (musicus) (1939), Amerikaans musicus in popmuziek, country en novelty's
 Ray Stevens (badmintonspeler) (1951), Engels badmintonspeler
 Ray Stevens (politicus) (1953), Australisch politicus
 Raymond Stevens (judoka) (1963), Engels judoka
 Raymond Stevens (bioloog) (1963), Amerikaans bioloog